Alatiliparis är ett släkte av orkidéer. Alatiliparis ingår i familjen orkidéer.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Orkidéer
Alatiliparis